Чемпіонат Уельсу з футболу 2006—2007 — 15-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Чемпіоном втретє поспіль став Нью-Сейнтс.

Клуби

Турнірна таблиця

 

 

Примітки: 
1. Клуб Кармартен Таун взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубка Уельсу 2006—2007.
2. З клубу Портмадог було знято 3 очки.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на rsssf 

2006—2007
Уельс
Уельс